Поло — командна гра на конях
 Водне поло — командна гра в басейні
 Поло — вид одягу, футболка з коміром
 Volkswagen Polo — модель автомобіля

Топонім

— річка в Росії, у Мурманській області

Поло — місто, штат Іллінойс
 Поло — місто, штат Міссурі

Прізвище 

 Марко Поло (1254—1324) — італійський мандрівник
 Гаспар Хіль Поло (бл. 1530—1591) — іспанський письменник і поет
 Кармен Поло (1900—1988) — дружина Франсіско Франко, перша леді Іспанії в 1939—1975 р.р.
 Енді Поло ( 1994) — перуанський футболіст
 Тері Поло ( 1969) — американська акторка
 Роберто Поло ( 1951) — кубинський і американський історик
 Генц Поло ( 1963) — албанський історик і політик
 Джо Поло ( 1982) — американський керлінгіст

Див. також 
 Пола (значення)
 Марко Поло (значення)
 Сан-Поло — один з шести історичних районів Венеції